Tartler ist der Familienname von

 Georg Tartler (1899–1976), deutscher Mediziner, Hygieniker und Epidemiologe
 Rudolf Tartler (1921–1964), deutscher Soziologe